Fraus bezeichnet

 die römische Entsprechung der griechischen Gottheit Apate
 eine Schmetterlingsgattung, siehe Fraus (Wurzelbohrer)